Воскресе́нское се́льское поселе́ние — название ряда муниципальных образований (сельские поселения) в России.

Список

Вологодская область 
 Воскресенское сельское поселение — входит в Череповецкий район.

Ивановская область 
 Воскресенское сельское поселение — входит в Лежневский район.
 Воскресенское сельское поселение — входит в Савинский район.

Костромская область 
 Воскресенское сельское поселение — входило в Буйский район, с 2009 года территория включена в Центральное сельское поселение.
 Воскресенское сельское поселение — входит в Нерехтский район.

Омская область 
 Воскресенское сельское поселение — входит в Калачинский район.

Пермский край 
 Воскресенское сельское поселение — входит в Уинский район.

Тульская область 
 Воскресенское сельское поселение — входит в Дубенский район.

Ярославская область 
 Воскресенское сельское поселение — входит в Любимский район.

См. также 

 
 
 
 
 Воскресенское муниципальное образование (Саратовская область)
 Поселение Воскресенское (Москва)